Gamberini è un cognome di lingua italiana.

Origine e diffusione
Il cognome è tipico di tutto il centro-nord Italia.
Ci sono circa 1361 famiglie Gamberini in Italia
Dovrebbe derivare dal nome medioevale Gambarus, di cui si hanno tracce ad esempio nel Codice Diplomatico della Lombardia Medioevale dove, in un atto del 1166 si legge: "...Ego Sozo Gambarus, notarius sacri palatii, hoc exemplum ab hautentico exemplavi..." e in un atto del 1192: "...Die sabbati quintodecimo kalendas decembris, in civitate Mediolani. Sententiam protulit Iacobus qui dicitur Gambarus consul Mediolani, et cum eo Giggottus de Mairola et Arnaldus iudex qui dicitur de Superaqua similiter consules,...".
Tracce di questa cognomizzazione si hanno in epoca angioina con l'alessandrino Dullio Gamberini professore in Legge.
Il cognome Gamberini è specifico dell'area che comprende le province di Bologna, Ferrara e Ravenna.

Persone
 Alessandro Gamberini (1981) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Antonio Domenico Gamberini (1760-1841) – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Giordano Gamberini (1915-2003) – saggista italiano e Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia
 Ildebrando Gamberini (1884-...) – ciclista su strada italiano
 Italo Gamberini (1907-1990) – architetto italiano
 Ivan Gamberini (1967) – ex calciatore italiano
 Leopoldo Gamberini (1922-2012) – compositore, direttore d'orchestra, direttore di coro, ricercatore scientifico in biomusica e musicologo italiano
 Marcello Gamberini (1961) – ex calciatore italiano

Altro
 Lunetta Gamberini – parco pubblico nel quartiere Santo Stefano di Bologna